Dangl ist

ein Familienname:
 Jeffery L. Dangl (* 1957), US-amerikanischer Pflanzenphysiologe
 Johann Dangl (1870–1944), österreichischer Politiker (CSP)
 Kurt Strohmayer-Dangl (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied im Österreichischen Bundesrat
 Michael Dangl (* 1968), österreichischer Schauspieler und Autor
 Niklas Strohmayer-Dangl (* 2002), österreichischer Sprinter

ein Ortsname:
 Dangl (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dangl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Strohmayer-Dangl
 Dangel
 Tangl